Slooten ist der Familienname von:

 Dirk Fok van Slooten (1891–1953), niederländischer Botaniker
 Jan-Erik Slooten (* 1984), deutscher Automobilrennfahrer
 Luc van Slooten (* 2002), deutscher Basketballspieler